Sint-Eustachiuskerk (Zichem), België
 Église Saint-Eustache, Frankrijk